Un Ministerio Colonial, también conocido por otros nombres similares dependiendo del país, era el organismo gubernamental que regulaba la colonización y administración de las posesiones de ultramar de varias potencias:

 Oficina Colonial Imperial, agencia gubernamental encargada de la administración de las colonias del Imperio Alemán;
 Ministerio de las Colonias, agencia gubernamental encargada de la administración de las colonias del Imperio Británico;
 Ministerio de Asuntos Coloniales (Japón), agencia gubernamental encargada de la administración de las colonias y asuntos relacionados del Imperio Japonés;
  Ministerio de Ultramar, agencia gubernamental encargada de la administración de las colonias y asuntos relacionados del Imperio Español;